Поленц:
 Поленц — деревня в Германии, в настоящее время часть города Нойштадт.
 Поленц — река в Германии.

Персоналии
 Поленц, Вильгельм фон (1861—1903) — немецкий романист.
 Поленц, Герта фон (; 1856—1898) — немецкая писательница; старшая сестра Вильгельма фон П..
 Поленц, Христиан Август — немецкий дирижёр, органист и композитор.
 Поленц, Петер фон (1928—2011) — немецкий языковед, медиевист, исследователь истории немецкого языка.

Примечания